Овај чланак садржи податке о српским кошаркашима који су се у неком тренутку своје каријере опробали у НБА.

Списак играча 
Стање на дан 11. март 2023.

Тренутни статус играча:

 Списак по клубовима Стање на дан 11. март 2023.

Успеси 
 Прваци НБА:
 Дарко Миличић (Детроит пистонси, сез. 2003/04)
 Предраг Стојаковић (Далас маверикси, сез. 2010/11)
 Огњен Кузмић (Голден Стејт вориорси, сез. 2014/15)
 Немања Бјелица (Голден Стејт вориорси, сез. 2021/22)
 Најкориснији играч НБА:
 Никола Јокић (Денвер нагетси, сез. 2020/21, 2021/22)
 Идеални тим НБА:
 Прва постава:
 Никола Јокић (Денвер нагетси, сез. 2018/19, 2020/21, 2021/22)
 Друга постава:
 Предраг Стојаковић (Сакраменто кингси, сез. 2003/04)
 Никола Јокић (Денвер нагетси, сез. 2019/20)
 Идеални тим новајлија НБА:
 Прва постава:
 Владе Дивац (Лос Анђелес лејкерси, сез. 1989/90)
 Никола Јокић (Денвер нагетси, сез. 2015/16)
 Друга постава:
 Владимир Радмановић (Сијетл суперсоникси, сез. 2001/02)
 Жељко Ребрача (Детроит пистонси, сез. 2001/02)
 Ненад Крстић (Њу Џерзи нетси, сез. 2004/05)
 Богдан Богдановић (Сакраменто кингси, сез. 2017/18)
 НБА ол-стар меч:
 Владе Дивац (2001)
 Предраг Стојаковић (2002, 2003, 2004)
 Никола Јокић (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
 НБА утакмица звезда у успону:
 Жељко Ребрача (2002)
 Марко Јарић (2003, 2004)
 Ненад Крстић (2006)
 Никола Јокић (2016, 2017)
 Богдан Богдановић (2018, 2019)
 Победник НБА такмичења у брзом шутирању тројки:
 Предраг Стојаковић (2002, 2003)
 Дресови повучени из употребе:
 Владе Дивац (Сакраменто кингси, #21, повучен 2009. године)
 Предраг Стојаковић (Сакраменто кингси, #16, повучен 2014. године)

Види још 
 Српски кошаркаши на НБА драфту
 Кошаркаши Црвене звезде у НБА
 Списак српских кошаркашица у женској НБА лиги

Извори

Спољашње везе 

 www.basketball-reference.com 

НБА играчи